De Noachieten of Noachieden zijn de nakomelingen van Noach: de Semieten, de Chamieten en Jafetieten. 

Noach is met name bekend uit de (Hebreeuwse) Bijbel, waarin beschreven wordt dat Noach en zijn zonen met hun vrouwen in de ark de enige overlevenden waren van een wereldwijde zondvloed. Volgens dat verhaal zouden alle daarna levende mensen Noachieten zijn. 

De term Noachieten wordt heden ten dage echter vooral gebruikt voor diegenen die zich willen houden aan de zogeheten Noachitische geboden.

Zie ook
 Volkerenlijst

Externe links
(Hebreeuwse) Bijbel, Genesis hfdst. 10 - Nakomelingen van Noachs zonen 
Noachieten Nederland

Hebreeuwse Bijbel
Talmoed